Linea SFM2 del Servizio ferroviario metropolitano di Torino
 Linea FM2 delle Ferrovie del Nord Barese, parte del servizio ferroviario metropolitano di Bari
 Linea FM2 (oggi FR2) delle ferrovie regionali del Lazio